Nights in White Satin: The Essential è un compilation di brani dei The Moody Blues del 2017.

Tracce
Disco 1

Disco 2

Disco 3

Formazione 
Justin Hayward - chitarra, voce
John Lodge - basso, voce
Michael Pinder - tastiera, voce
Patrick Moraz - tastiera
Ray Thomas - flauto, voce
Graeme Edge - batteria

Collegamenti esterni